Ландсберг ():

 Ландсберг (дворянский род)
 Ландсберг, Георгий Владимирович (1904—1938) — пианист, аранжировщик, руководитель джаз-оркестра, один из первых советских джазовых аранжировщиков.
 Ландсберг, Григорий Самуилович (1890—1957) — советский физик, академик АН СССР
 Ландсберг, Карл Христофорович (1853—1909) — российский преступник, участник освоения Сахалина.
 Ландсберг, Курт (1892—1964) — немецкий политик
 Ландсберг, Отто (1869—1957) — немецкий юрист, член СДПГ
  (Peter Theodore Landsberg, 1922—2010) — английский физик немецкого происхождения, специалист по термодинамике
 Ландсберг, Пауль Людвиг (1901—1944) — немецкий философ
 Ландсберг, Исаак (1890—1952) — исходные имя и фамилия Ицхака Саде, одного из создателей Армии обороны Израиля, руководителя «Пальмаха».

Другое 
 Замок Ландсберг — комплекс замковых строений в немецком городе Ратинген.
 Маркграфство Ландсберг — государство Священной Римской империи.
 Ландсберг — город в земле Саксония-Анхальт.

См. также 
 Ландсбергская тюрьма — тюрьма в Баварии, где отбывал заключение Адольф Гитлер за Пивной путч
 Ландсберг-на-Лехе — город в Баварии.
 Ландсберг-на-Лехе (район) — район в Баварии
 Ландсберг-на-Варте — прежнее (немецкое) название польского города Гожува-Велькопольский
 Ландсберг — прежнее (немецкое) название польского города Гурово-Илавецке
 Ландсбергис

Примечания